Milinović ist der Familienname folgender Personen:

 Damir Milinović (* 1972), kroatischer Fußballspieler
 Tinka Milinović (* 1973), bosnische Sängerin
 Željko Milinović (* 1969), slowenischer Fußballspieler